Cork (stad), een stad in het zuiden van Ierland
 County Cork, een graafschap van Ierland
 CORK (artiestennaam voor Cor Hoekstra), een Nederlandse cartoonist